Eingewöhnung beschreibt:
 Eingewöhnung (Kinderbetreuung)
 Eingewöhnung (Haustiere)